Галит:

 Галит — каменная соль, минерал подкласса хлоридов, кристаллическая форма хлорида натрия.
 Галит — группа островов в Средиземном море возле побережья Туниса; также — название самого крупного острова этой группы.
 Галит — пролив, отделяющий остров Галит от Африканского континента.